Dinho (cantor) — músico brasileiro, líder dos "Mamonas Assassinas"
 Dinho Ouro Preto - músico brasileiro
 Dinho (futebolista) — ex-futebolista e político brasileiro

Desambiguações de antropônimos
Desambiguações de música